Bátor, plaats in Hongarije
bator of batyr, dappere paardrijder en held bij de Turkse volkeren
Steven John Bator of Stiv Bators (1949–1990), Amerikaans zanger, componist en gitarist